Сетво́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Ам'єна, 18 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 176,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сетво на сайті французького Національного інституту географії
 Сетво на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сетво на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сетво на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сетво на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена